Güell ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Toda i Güell (1854–1941), spanischer Diplomat
 Eusebi Güell i Bacigalupi, Graf von Güell (1846–1918), katalanischer Industrieller, Mäzen und Politiker
 Fernando Güell (* 1959), spanischer Comiczeichner
 Fernando Centeno Güell (1907–1993), costa-ricanischer Autor und Sonderpädagoge
 Gonzalo Güell (1895–1985), kubanischer Politiker und Botschafter
 José Güell y Renté (1818–1884), kubanisch-spanischer Politiker und Schriftsteller

Güell (nach Eusebi Güell) ist der Name folgender Werke des Künstlers Antoni Gaudí:

 Park Güell, Park in Barcelona
 Palau Güell Palast in Barcelona 
 Colònia Güell, ehemalige Industrieansiedlung bei Barcelona
 Güell Pavillons, Barcelona

Güell steht außerdem für:

 Güell (Fluss), Fluss in der katalanischen Region Gironès

Siehe auch
 Guill